Křekovice steht für folgende Orte in Tschechien:

 Křekovice (Čistá), Ortsteil von Čistá u Rakovníka, Okres Rakovník, Středočeský kraj
 Křekovice, Ortsteil von Šebířov, Okres Tábor, Jihočeský kraj